Didier Auriol, né le  à Montpellier, est un pilote de rallye automobile français.  Il est le premier Français à remporter le titre de champion du monde des rallyes en 1994, sur Toyota Celica. 

Reconverti dans la gestion de circuits de karting, et dans l'hôtellerie sur l'Île de la Réunion, il est aussi amateur de véhicules de compétition anciens, qu'il engage parfois en Championnat de France VHC pour le compte d'un autre pilote.

Carrière 
Un temps conducteur ambulancier à Millau, il fait ses débuts en rallye en 1979. En 1982 il remporte sa 1ere épreuve, le Rallye du Quercy, contre 110 partants cette année-là, à bord de sa Ford Escort RS2000 rose aux couleurs Lavabre Cadet. En 1983 il remporte la Catégorie du Groupe 2 au Rallye des Garrigues (appellation de La Ronde Cévenole lors de son enregistrement en championnat d'Europe) sur Renault 5 Alpine. Il est alors élu « Espoir de l'Année 1983 » par la revue Échappement. Il participe pour la première fois à un rallye mondial en 1984, au volant d'une Renault 5 Turbo "Tour de Corse". Il devient champion de France des rallyes en 1986, au volant d'une Austin Metro Groupe B, au bout d'un final très épique, puis renouvellera son titre les deux années suivantes, en Groupe A, chez Ford, avec 1ere victoire en Championnat du monde, au Tour de Corse. Débauché par Lancia, il intègre enfin un programme complet en Championnat du monde, mais avec un grand nombre de sorties de pistes à la clé en 1989. En 1990 il est vice-champion du monde et en 1992, le titre lui échappe malgré six victoires. Ce record de victoires sur une saison ne sera égalé qu'en 2004, puis dépassé en 2005, par Sébastien Loeb. 

Vainqueur de vingt rallyes du Championnat du monde et également d'une vingtaine en Championnat de France, il est le premier Français à remporter le titre de champion du monde des rallyes en 1994, sur une Toyota Celica, avec Bernard Occelli comme copilote. Il est toujours co-recordman du nombre de victoires au Rallye de France, grâce à ses six victoires au Tour de Corse. Il a remporté 554 spéciales en championnat, et glané un total de 747 points.

En 2008, il "rempile" au Rallye du Portugal, en IRC, avec son ancien copilote Denis Giraudet, sur une Fiat Abarth Grande Punto S2000, du team italien Grifone. En 2009, toujours associé à Denis Giraudet, il reprend le volant à l'occasion du  Rallye Automobile Monte-Carlo, toujours en IRC. Il pilote alors une Peugeot 207 S2000, et sort de la route dès l'ES 1 entre Tourette-du-Château et Saint-Antonin, dans une spéciale aux conditions extrêmement changeantes. La même année il termine troisième, avec Denis Giraudet, du Rallye des Nations, qui se déroule au Mexique, au volant d'une Mitsubishi Lancer Evo IX. Puis, retour aux sources en 2012, où une nouvelle fois navigué par Giraudet, il reprend le volant d'une Ford Escort RS2000 de ses débuts, à l'occasion de l'épreuve historique Legend Boucles de Spa, où il abandonne sur problème mécanique.

Palmarès

Titres

Victoires en rallye

Victoires en Championnat de France de rallye

Victoires en Championnat d'Europe des rallyes

Victoires en Championnat du monde des rallyes

Autres victoires et podiums notables 
 Tour auto de la Réunion 1996 (copilote Jean-Marc Andrié) - Toyota Celica Groupe A
 2 du dernier Tour de France Automobile organisé (1986) derrière François Chatriot (et 5 en 1984, sur Renault 5 Turbo) - Mercedes 190/2.3-16 (Groupe A)

Résultats en rallye

Résultats détaillés en championnat du monde des rallyes

Résultats complets en championnat du monde des rallyes

Autres victoires 
 Champions des Champions à quatre reprises, en 1993, 1994, 1996 et 1999 (record à égalité avec Sébastien Loeb et devant Mattias Ekström (3))
 Ronde de Serre Chevalier en 1988, sur Citroën AX Sport (sprint hivernal sur glace)
 Catégorie "Historic" :
 Rallye de Saint-Marin "Legend" 2013 et 2014 (avec Thierry Barjou)
 Rallye des îles Canaries 2014 (avec Denis Giraudet)

Distinctions 
  Espoir Échappement de l'année en 1983.
 Autosport's International Rally Driver Annual Award 1992.
 Lauréat du Prix Roland Peugeot de l'Académie des sports du plus bel exploit mécanique français de l'année en 1994.
 Chevalier de la Légion d'honneur, nommé le .

Galerie photos

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

Pilote de rallye français
Champion du monde des rallyes
Naissance en août 1958
Naissance à Montpellier